La saison 1992 du DTM a été la  de la Deutsche Tourenwagen Meisterschaft.

Engagés

Calendrier

Classements

Système de points
Des points étaient attribués aux 10 premiers pilotes classés dans l'ordre suivant :

Classement des pilotes 
Au total, 25 pilotes ont marqué des points en 1992.

Classement des constructeurs
Les points n'étaient attribués qu'au conducteur le mieux placé d'une marque.

 

Championnat DTM 1992
Sport en Allemagne en 1992
Championnat DTM 1992